Трка на 1.500 метара у мушкој конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 16. до 20. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранио је Тауфик Махлуфи из Алжира.

Земље учеснице 
Учествовала су 43 атлетичара из 26. земаља.

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржавало три дана. Првог дана у квалификацијама су учествовали сви такмичари подељени подељени у 3 групе, а најбољих 25 се пласирало у полуфинале од којих најбољих 12 отишло је у финале.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичара на 800 метара 2016. године пре почетка такмичења (12. августа 2016), имали су следеће пласман на светској ранг листи.
{| class="wikitable"
|-
| 1. ||  Асбел Кипроп ||  ||3:29,33 || 5. јун
|-
| 2. || Роналд Квемој || ||3:30.49||15. јул
|-
| 3.|| Елајџа Мотонеи Манангои || ||3:31,19 ||15. јул
|-
| 4. || Тауфик Махлуфи|| ||3:31,35   ||15. јул
|-
| 5. || Абдалати Игуидер || ||3:31,54 ||15. јул
|-
| 6. || Ајанле Сулејман || ||3:31,54 ||16. јул
|-
| 7. || Мохамед Фара|| ||3:31,74 ||15. јул
|-
| 8. ||  Рајан Грегсон||||3:32.13 ||15. јул
|-
| 9. || Sadik Mikhou  ||||3:32,30||6. јун
|-
| 10. || Hillary Cheruiyot Ngetich || ||3:32,97 || 16. јул
|}
Такмичари чија су имена подебљана учествовала су на ЛОИ.

 Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

 Освајачи медаља 
 

 Резултати 
 Квалификације 
У квалификацијама такмичари су били подељени у 3. групе. У финале су се пласирани по 6 прволасираних из обе групе (КВ) и 6 на основу постигнутог резултата (кв).Збирни резултати квалификација у трци на 1.500 мПодебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља Полуфинале 
У полуфиналу такмичари су подељени у две полуфиналне групе. За финале се пласирало по 5 прволасираних из обе групе (КВ) и 2 на поснову постигнутог резултата (кв''').

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Трка на 1.500 метара на Летњим олимпијским играма